Бем () — польский дворянский герб.

Описание 
В щите напол-разделенном, в правом, серебряном поле гриф зеленый, влево; в левом же красном поле баран, поднявшийся на дыбы, вправо.

В навершии шлема гриф и баран, как в щите. Герб Бем (употребляют: Бемы, Бёмы, Мончевские, Илляшевичи) внесен в Часть 1 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 58.

Герб используют 
Бемы () Яков Бем Кафедральный Каноник Львовский и братья его Иван и Андрей пожалованы в потомственные дворяне грамотою Императора Римского Короля Галиции и Лодомерии Франца II, данною в 3-й день Апреля 1803 года.
 Бем, Юзеф Захариаш (1794—1850) — полководец; польский генерал, фельдмаршал турецкой армии, главнокомандующий войск венгерского восстания 1848 года.
Бёмы около 1768 года, владели поместьями в Бельской Земле.
Мончевские () в прежнем Воеводстве Плоцком оседлые. Из них Матвей в 1727 году владел имением Хондзыно-Коски и Боньково-Михаловице, a Фабиан в 1736 году имением Грабеница — мнейша в Недзборском повете.
Илляшевичи (также Иллясевичи/Ильясевичи, польск. Illaszewizs, Illjaszewicz), Виленская шляхта (указ Герольдии № 3968 от 10.10.1886). Мацей (Матвей) сын Яна (Ивана) Илляшевич, полковник 12 Великолуцкого полка. См. Stanislaw Dumin. «Herbarz Rodsin Tatarskich Wielkiego Ksiestwa Litewskiego», Gdansk, 2006.

Также роды Bauman, Bochnia.

В империи Габсбургов галицкий шляхетский род Бем подтвердил своё шляхетское происхождение в королевстве Галиции и Лодомерии..

Примечания

Литература 
 
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Warszawa 1897
 

Гербы с шляхетскими коронами
Дворянство Польши
Дворянство Австрии
Шляхта королевства Галиции и Лодомерии
Гербы с изображением баранов
Гербы с изображением грифона